Geissberg oder Geißberg ist Name oder Namensbestandteil von Bergen (sortiert nach Höhe):

in Deutschland:
 Geißberg (Kreuzsteingruppe) (818 m), im Fichtelgebirge, 3 km nordöstlich von Muckenreuth (Kirchenpingarten), Landkreis Bayreuth, Bayern
 Geißberg (Steinwald) (672 m), im Steinwald bei Lengenfeld bei Groschlattengrün (Waldershof), Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Geißberg (Hahnenkamm) (589,1 m), in der Fränkischen Alb bei Auernheim (Treuchtlingen), Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Geissberg (Heckengäu) (509,2 m), im Heckengäu bei Mönsheim, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Gaisberg (Heidelberg) (Geißberg; 375,6 m), im Kleinen Odenwald in Heidelberg, Baden-Württemberg
 Geissberg, bei Langenau, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Geißberg (Mainbullau) (419 m), nordöstlicher Odenwald, östlich des Ohrnbachtales am westlichen Ende der Gemarkung des Miltenberger Stadtteils Mainbullau, Landkreis Miltenberg, Unterfranken, Bayern

in Österreich:
 Geißberg oder Kosiak (2024 m), in den Karawanken im Rosental nahe Feistritz, Kärnten
 Geißberg (Kaltenleutgeben) (602 m), im Wienerwald bei Kaltenleutgeben, Niederösterreich

in der Schweiz:
 Zahm Geissberg und Wild Geissberg (Huetstock) (2676 m), in den Unterwaldner Voralpen bei Melchtal (Kerns), Kantone Nidwalden und Obwalden
 Geissberg (Aargau) (700 m), im Tafeljura bei Villigen, Kanton Aargau
 Geissberg (Lenggenwil) (595 m), bei Lenggenwil (Niederhelfenschwil), Kanton St. Gallen
Geissberg (Zürich) oberhalb Oberstrass (Stadt Zürich), Standort einer Hochwacht

Geißberg ist der Name eines Naturschutzgebiets:
 Geißberg (Naturschutzgebiet), nahe Ödenwaldstetten (Hohenstein), Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Gaisberg
 Geisberg
 Geisbergtunnel
 Sendeturm Geissberg